Hohenzollernbrücke steht für:
 Hohenzollernbrücke (Berlin) beim Bahnhof Berlin Hohenzollerndamm
 Hohenzollernbrücke (Erfurt), eine Straßenbrücke in Erfurt, Thüringen
 Hohenzollernbrücke (Köln), eine Eisenbahnbrücke in Köln, Nordrhein-Westfalen
 die Vorgängerbrücke der Nossener Brücke in Dresden, Sachsen, siehe Nossener Brücke #Hohenzollernbrücke / Nossener Brücke (alt)

 Hohenzollernbrücke, Kurzgeschichte (2007) von Ernst-Eberhard Manski
 Hohenzollernbrücke, Musikvideo (2015) von Chaplin (Band)